Ashur-rabi I, ca. XVI secolo a.C.
Ashur-rabi II, XI-X secolo a.C.